Duitsland:
Neunkirchen (Baden), een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg
Neunkirchen (Saarland), een gemeente in de deelstaat Saarland
Landkreis Neunkirchen, een Landkreis in de deelstaat Saarland
Neunkirchen (Hunsrück), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Neunkirchen (Neder-Franken), een plaats in de deelstaat Beieren
Neunkirchen (Siegerland), een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Neunkirchen (Westerwald), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Neunkirchen am Brand, een plaats in de deelstaat Beieren
Neunkirchen am Potzberg, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Neunkirchen am Sand, een plaats in de deelstaat Beieren
Neunkirchen-Seelscheid, een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen

Frankrijk:
Neunkirchen-lès-Bouzonville, een gemeente in het departement Moselle

Oostenrijk:
Neunkirchen (district Oostenrijk), een district in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Neunkirchen (Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk